Majdan (ukr. Майдан) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim w rejonie maniewickim. Liczy 180 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Majdan Hulewiczowski

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon maniewicki